Annand est un patronyme d'origines écossaises pouvant désigner:

Patronyme
Bud Annand (1933-1996), joueur et arbitre de football australien
Douglas Annand (1903-1976), designer et artiste australien
Eddie Annand (né en 1973), footballeur écossais
Frederick Annand (1872-1958), homme d'affaires et militaire australien
James Annand (1843-1906), journaliste et homme politique écossais
James Douglas Annand (1875-1952), homme politique australien
J. K. Annand (1908-1993), poète écossais
Louise Gibson Annand (1915-2012), peintre et scénariste écossais
Richard Annand (1914-2004), militaire anglais
Walter J. D. Annand (1920-2002), ingénieur en aéronautique écossais
William Annand (1808-1887), éditeur et homme politique canadien

Voir aussi

Homonymie de patronyme